XLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Xuyen (Vietnam)